Cencrea – centro abitato vicino a Corinto
 Cencrea – antica città dell'Argolide
 Cencrea – figlio di Pirene